Por Sumner pode estar à procura de:
 Sumner (Geórgia)
 Sumner (Illinois)
 Sumner (Iowa)
 Sumner (Mississippi)
 Sumner (Missouri)
 Sumner (Nebraska)
 Sumner (Washington)

Desambiguação